Arnošt August II. Sasko-Výmarsko-Eisenašský (Arnošt August Konstantin; 2. června 1737, Výmar – 28. května 1758, Výmar) byl sasko-výmarsko-eisenašským vévodou.

Původ 
Narodil se jako jediný přeživší syn vévody Arnošta Augusta I. Sasko-Výmarského a jeho druhé manželky Žofie Šarloty Braniborsko-Bayreuthské.

Život 
Otec Arnošta Augusta, nádheru milující vládce s vášní pro lov, přestěhoval svůj dvůr do Eisenachu. Vévoda svého syna a dědice zanedbával, a tak Arnošt August trávil svá raná léta v opatrovnictví dvorního maršála na zámku Bevedere ve Výmaru.

Arnošt August I. zemřel v roce 1748, když bylo jeho synovi jedenáct let. Byl však stále nezletilý a tak byli jmenováni regenti, kteří vládli jeho jménem, a to vévodové Fridrich III. Sasko-Gothajsko-Altenburský a František Josias Sasko-Kobursko-Saalfeldský. Mladý vévoda odjel žít do Gothy s vévodou Fridrichem, který se ujistil, že bude mladíkovi poskytnuto odpovídající vzdělání.

V roce 1755 převzal Arnošt August II. otěže vlády. Za svého nového kancléře jmenoval svého bývalého učitele, říšského hraběte (Reichsgräfa) Heinricha von Bünau. Protože byl mladý vévoda jako dítě nemocný, byl povzbuzován, aby se rychle oženil, aby zajistil dědice vévodství.

Manželství a potomci 
16. března 1756 se osmnáctiletý vévoda v Braunschweigu oženil s o dva roky mladší princeznou Annou Amálií, dcerou vévody Karla I. Brunšvicko-Wolfenbüttelského. Z dvouletého manželství se narodili dva synové:

 Karel August Sasko-Výmarsko-Eisenašský (3. září 1757 – 14. června 1828), ⚭ 1775 Luisa Hesensko-Darmstadtská (30. ledna 1757 – 14. října 1830)
 Fridrich Ferdinand Konstantin Sasko-Výmarsko-Eisenašský (8. září 1758 – 6. září 1793), svobodný a bezdětný

Když Arnošt August 28. května 1758 ve věku 20 let zemřel, byl dědičnému princi Karlu Augustovi rok. Vdova po vévodovi Anna Amálie předsedala jako regentka vynikající opatrovnické vládě, která poháněla Výmar do klasického období.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové
Němečtí vévodové
Narození v roce 1737
Narození 2. června
Narození ve Výmaru
Úmrtí v roce 1758
Úmrtí 28. května
Úmrtí ve Výmaru
Muži